Wielowieś est le nom, en Pologne, :

dans la voïvodie de Basse-Silésie
 Wielowieś, village du powiat de Lubin
 Wielowieś, village du powiat d'Oleśnica

dans la voïvodie de Silésie
 de la gmina de Wielowieś, dans le powiat de Gliwice
 Wielowieś, village du powiat de Gliwice, chef-lieu de cette gmina

dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Wielowieś, village du powiat de Krotoszyn
 Wielowieś, village du powiat de Międzychód
 Wielowieś, village du powiat d'Ostrów Wielkopolski

dans la voïvodie de Cujavie-Poméranie
 Wielowieś, village du powiat d'Inowrocław

dans la voïvodie de Lubusz
 Wielowieś, village du powiat de Sulęcin

dans la voïvodie de Varmie-Mazurie
 Wielowieś, village du powiat d'Iława